Барбара Бонансеа (, 13 июня 1991 года, Пинероло) — итальянская футболистка, вингер туринского «Ювентуса» и сборной Италии. Лучшая футболистка чемпионата Италии 2016 года.

Карьера

Клубы 
С 2006 по 2012 год выступала за «Торино», проведя более ста матчей в чемпионате Италии.

С 2012 по 2017 год играла за «Брешию». В составе команды по два раза выиграла чемпионат и Кубок Италии.

В 2017 году подписала контракт с «Ювентусом», дебютировавшим в женской серии А.

4 июня 2021 года продлила контракт с «Ювентусом», рассчитанный до конца 2022 года.

Сборная 
В составе национальной сборной дебютировала в матче отборочного турнира Евро-2013 против Греции.

В ходе отборочного турнира чемпионата мира 2015 забила семь мячей в шести матчах, сделав хет-трик в матче с Македонией.

Вошла в заявку сборной на чемпионат Европы 2017 года.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Барбара в первом матче сборной Италии против Австралии, проигрывая 0:1, забила два гола и установила окончательный победный результат для своей команды (2:1).

Достижения

Клуб 
 Брешиа:
 Чемпионка Италии: 2013/14, 2015/16
 Обладательница Кубка Италии: 2014/15, 2015/16
 Обладательница Суперкубка Италии: 2014/15, 2015/16, 2016/17

Личная жизнь 
Имеет экономическое образование.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте UEFA
 Профиль на soccerway.com

Футболистки Италии
Игроки женской сборной Италии по футболу
Игроки ЖФК «Торино»
Игроки ЖФК «Брешиа»
Игроки ЖФК «Ювентус»